Synagoga Chesed El w Jerozolimie
 Synagoga Chesed El w Singapurze